Okręty US Navy o nazwie USS "Herreshoff":
 USS "Herreshoff No. 306" (SP-1841) był jednostką patrolową. W służbie w latach 1918-1922. 
 USS "Herreshoff No. 308" (SP-2232) był jednostką patrolową. W służbie w latach 1918-1923.
 USS "Herreshoff No. 309" (SP-1218) był jednostką patrolową. W służbie w latach 1917-1918.
 USS "Herreshoff No. 321" (SP-2235) był jednostką patrolową. W służbie od 1918, zniszczony w 1921.
 USS "Herreshoff No. 322" (SP-2373) był jednostką patrolową. W służbie w latach 1918-1919.
 USS "Herreshoff No. 323" (SP-2840) był jednostką patrolową. W służbie w latach 1918-1927.

Herreshoff